Trảng Bom (district), een district in de Vietnamese provincie Đồng Nai;
 Trảng Bom (stadje), een thị trấn in gelijknamig district;
 Station Trảng Bom, een spoorwegstation in gelijknamige plaats.